Als Fundatrix (lat.: Gründerin) bezeichnet man

 in der Religionsgeschichte die Gründerin eines Klosters, z. B. Agnes von Rheinfelden
 in der Biologie der Blattläuse die Stammmutter einer Generationsfolge, z. B. Spiralgallenlaus#Fundatrix